Schnee – neve in tedesco

Persone 
 Charles Schnee – sceneggiatore statunitense
 Heinrich Schnee – avvocato, funzionario statale coloniale, politico e scrittore tedesco

Altro 
 Battaglia dello Schnee Eifel – fu combattuta nei primi giorni dell'offensiva delle Ardenne
 Leise rieselt der Schnee – canto natalizio tradizionale tedesco